Cimitero storico di Brugherio
 Cimitero storico di Weimar